Die 9. Badminton-Weltmeisterschaft fand in Lausanne, Schweiz, vom 22. bis zum 28. Mai 1995 im Patinoire de Malley statt. Die Goldmedaille im Herreneinzel holte der Indonesier Heryanto Arbi, bei den Damen die Chinesin Ye Zhaoying. Als erfolgreichstes Land ging Dänemark mit sechs gewonnenen Medaillen aus dem Turnier hervor, während Indonesien zwei von fünf möglichen Titeln gewann.

Medaillengewinner

Endrundenresultate

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Medaillenspiegel

Weblinks 
 http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=5EA93ACA-DA23-411C-884A-BAF62783F0F4

1995
Weltmeisterschaft 1995
Weltmeisterschaft 1995